Enrique de Gran Bretaña nació en Leicester House, Londres, el 27 de octubre de 1745, siendo el sexto de los 9 hijos de Federico Luis, príncipe de Gales y de Augusta de Sajonia-Gotha. 

Fue creado duque de Cumberland y de Strathearn y conde de Dublín en 1766 por su hermano mayor, el rey Jorge III de Gran Bretaña.

El 4 de marzo de 1767, el duque de Cumberland habría contraído matrimonio, en una ceremonia secreta, con Olivia Wilmot (luego Olivia Payne al casarse), una mujer común. No obstante, nunca se pudo comprobar este casamiento (el cual en realidad nunca ocurrió) ni la paternidad de una supuesta hija nacida del mismo, llamada Olivia Wilmot, pintora y novelista (n. Warwick, 3.4.1772 - m. 21.11.1834), casada con el pintor Juan Tomás Serres, y que en realidad era sobrina -y no hija- de la señora Payne. Sin embargo, esta mujer no dudó en autotitularse Princesa Olvia de Cumberland y hacer públicos sus "reclamos".

El auténtico y único matrimonio del duque de Cumberland se celebró en Londres, el 2 de octubre de 1771, con Lady Ana Luttrel. De esta unión no hubo descendencia.

Este enlace sería el catalizador para que se promulgara el Acta de Matrimonios Reales de 1772, según el cual ningún miembro de la familia real podría casarse sin el consentimiento del rey.

Murió en Cumberland House, Londres, el 18 de septiembre de 1790, a los 44 años de edad.

Ancestros 

Casa de Hannover
Príncipes de Reino Unido
Personas de la época georgiana
Miembros de la Orden de la Jarretera
Nacidos en Londres
Cumberland, Enrique
Fallecidos en Londres